Remicourt ist der Name mehrerer Gemeinden:

Remicourt (Belgien) in der belgischen Provinz Lüttich
Remicourt (Marne) im französischen Département Marne
Remicourt (Vosges) im französischen Département Vosges